

Miejscowości 

 Bobrowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice 
 Bobrowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa 
 Bobrowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Pozostałe 
 Bobrowice – nieczynna stacja kolejowa w Bobrowicach, w województwie lubuskim
 Gmina Bobrowice – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim

Zobacz też 
 Elektrownia Bobrowice I
 Herb gminy Bobrowice